Соковиця — річка в Україні, у Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області. Права притока Росі (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина 15 км, похил річки — 4,3 м/км. Площа басейну 80,3 км².

Розташування 
Бере початок на північно-західній стороні від села Сухини. Тече переважно на північний схід через Селище і в Яблунівці впадає у річку Рось, праву притоку Дніпра. 

Населені пункти вздовж берегової смуги: Тараща, Прутильці, Дацьки. 

Річку перетинає автошлях .

Джерела 
 «Каталог річок України». — К. : Видавництво АН УРСР, 1957. — С. 104. — (№ 1764).

Посилання 

 
Малі річки України
Річки Черкаської області
Річки Корсунь-Шевченківського району
Річки басейну Дніпра
Рось
Статті про річки Черкаської області без зображення в картці